Maladzetjanskaja voblasts (vitryska: Маладзечанская вобласць, ryska: Молодеченская область) är ett distrikt i Belarus.   Det ligger i voblasten Minsks voblast, i den norra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Minsk.

I omgivningarna runt Maladzetjanskaja voblasts växer i huvudsak blandskog. Runt Maladzetjanskaja voblasts är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Källor 

Historiska indelningar i Belarus